Bálint Sándor (1860–1922) zoológus, ampelológus
 Bálint Sándor (1904–1980) néprajzkutató, művészettörténész
 Bálint Sándor (1912–1996) nótaénekes
 Bálint Sándor (1924) agrármérnök
 Bálint Sándor (?) ejtőernyős
 Bálint Sándor (?) muzeológus (Közlekedési Múzeum)